Гошев (женската форма: Гошева) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:

 Антон Гошев (1897 – 19??) – български политик
 Иван Гошев (1886 – 1965) – български учен
 Панде Гошев (18?? – 1904) – български революционер
 Петър Гошев (р. 1948) – югославски и македонски политик
 Стефан Гошев (1859 – 1932) – български революционер
 Туше Гошев (р. 1951) – македонски юрист и политик

Български фамилни имена